Die Wahlen in St. Vincent und den Grenadinen 1984 (General elections) wurden am 25. Juli 1984 in dem karibischen Inselstaat St. Vincent und den Grenadinen abgehalten. Die New Democratic Party errang neun der dreizehn Sitze. Die Wahlbeteiligung lag bei 88,8 %.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

1984
St Vincent und die Grenadinen